(1995-), actrice italienne ;
  (1997-), actrice italienne.

Patronyme italien